Chü Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ju Shui (vattendrag i Kina, lat 30,68, long 111,96), Hubei, 
 Ju Shui (vattendrag i Kina, lat 30,63, long 114,83), Hubei, 
 Ju He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 35,59, long 109,16), 
 Hei He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 33,22, long 106,45), 

Robotskapade Kinaförgreningar